Уолтер Оуен Бентлі (; , Хампстед, Англія — , Вокінг, Англія) — англійський інженер, який заснував Bentley Motors Limited в Лондоні. Він розробляв двигуни для автомобілів та літаків. Брав участь в автомобільних змаганнях на швидкості.

Він був відомий як «W. O.» без потреби додавати слово Bentley.

Раннє життя 

Бентлі, який народився в Хемпстеді, Англія, був наймолодшим із дев'яти дітей своїх батьків. Його батьком був бізнесмен у відставці Альфред Бентлі , а матір'ю була Емілі, уроджена Уотерхаус . Як син процвітаючої родини, він здобував приватну освіту в Кліфтонському коледжі в Брістолі з 1902 р. до 1905 р. У віці 16 років він почав працювати інженером-підмайстром у Великій Північній залізниці в Донкастері в Йоркширі.

Локомотиви 

П’ятирічне навчання у преміум закладі Great Northern, яке коштувало його батькові 75 фунтів стерлінгів , дозволило йому дізнатись про складну залізничну техніку, а також надало йому практичний досвід у технічних процедурах лиття, виготовленні та будівництві.  Перебуваючи у Great Norther, він наблизився до реалізації своїх дитячих амбіцій керувати одним із їхніх експрес-локомотивів в Атлантиці, коли після закінчення навчання він здобув досвід роботи в якості другого пожежного на експресах основної лінії . Він закінчив навчання влітку 1910 року, але вирішив, що залізниці не пропонують йому достатньо можливостей для задоволення кар'єри.

Мотоцикли 
У 1909 і 1910 роках Бентлі змагався на мотоциклах «Квадрант», «Рекс» та «Індіан». Він брав участь у двох гонках Тропічного острова на острові Мен, на «Рексі» в 1909 р.  і в якості члена фабричної команди «Індіан» в 1910 р.  Він не фінішував у жодному випадку.  В 1910 році на іншому колі лопнула задня шина його мотоцикла «Індіан»

Теоретичне інженерне дослідження 
Після того, як він вивчив теоретичну інженерію в Королівському коледжі Лондона, він влаштувався на роботу в Національну компанію автомобільних кабін, де в його ряд обов'язків входив контроль за обслуговуванням 250 Unics флоту. Він був зачарований винахідливістю таксі у запровадженні лічильників.

Входження в автомобільну промисловість 
У 1912 році він приєднався до свого брата Г. М. (Горація Мілнера) Бентлі у компанії під назвою Bentley and Bentley, яка продавала французькі автомобілі DFP . Незадоволений роботою DFP, проте переконаний, що успіх у конкуренції є найкращим маркетингом для них, W.O. був натхненний прес-папірцем для виготовлення поршнів для двигуна з алюмінієвого сплаву. Оснащений поршнями із сплаву та модифікованим розподільним валом, DFP зробив кілька рекордів на трасі Бруклендс у 1913 та 1914 роках.

Аеромотори 

На початку війни Бентлі знав, що використання поршнів з алюмінієвого сплаву у військових цілях принесе користь національним інтересам: вони покращили вихідну потужність та працювали з охолоджувачем, дозволяючи показати вищі показники стиснення та вищі обороти двигуна. Оскільки міркування безпеки перешкоджали його передачі інформації виробникам двигунів, він зв’язався з офіційним зв’язком між виробниками та ВМС. Цей чоловік, командир Вільфред Бріггс, був його старшим офіцером протягом усієї війни .

За замовленням у Королівській військово-морській авіаційній службі Бентлі був запрошений поділитися з виробниками знаннями та досвідом, який він отримав від модифікацій двигунів автомобілів DFP, які він продавав у Великій Британії. Після його першої консультації, яка відбулася з майбутнім лордом Вуликом у Rolls-Royce, перший аеромотор компанії, названий Eagle, був спроектований з поршнями з алюмінію замість чавуну або сталі. Наступним Bentley відвідав Louis Coatalen у Sunbeam, в результаті чого те саме нововведення було використано у всіх їхніх аеромоторах.

Бентлі також відвідав Гвінн, чия фабрика в Чизіку виготовляла французькі двигуни Clerget за ліцензією, і він підтримував зв'язок між ескадрильями у Франції та інженерним персоналом фабрики в Чизіку . Коли ліцензіати Clerget не виявили бажання реалізувати важливіші пропозиції Bentley, ВМС запропонували йому команду розробити власний аеромотор на заводі Хамбера в Ковентрі. Призначений BR1, Bentley Rotary 1, двигун принципово відрізнявся від Clerget, за винятком конструкції кулачкового механізму, який зберігався для полегшення виробництва. Прототип запрацював на початку літа 1916 р. Більший BR2 послідував на початку 1918 р. 

На знак визнання Bentley був нагороджений MBE. Після того як у 1920 р. його запросили подати позов, який ліцензіати Клергета безуспішно оскаржили, Королівська комісія з нагородження винахідників присудила йому 8000 фунтів стерлінгів .

Bentley Motors 

Після війни, на початку 1919 р. У. О. заснував  Bentley Motors Limited у невеликих приміщеннях у Лондоні разом із Френком Берджессом (колишнім Humber) та Гаррі Варлі (колишнім Vauxhall Motors). Клайв Галоп приєднався до команди в якості конструктора двигунів, щоб допомогти розробити прямокутний двигун на 3000 кубічних сантиметрів. Меморіальна дошка відзначає будівлю на теперішній вулиці Чагфорд-стріт NW1. Перший комплектний автомобіль Bentley 3-літровий W.O. розпочав дорожні випробування в січні 1920 р., а перша серійна версія, виготовлена в Криклвуді, була поставлена у вересні 1921 р.  Його довговічність заслужила широке визнання.

Девізом Бентлі було: «Створити хороший автомобіль, швидкий автомобіль, найкращий у своєму класі». Його машини мчали в підйомах на пагорби та по трасі Бруклендс, а одинокий відокремлений 3 літровий автомобіль Бентлі, введений компанією в гонці на 500 миль в Індіанаполісі в 1922 році і за кермом Дугласа Хоукса, фінішував тринадцятим із середньою швидкістю 74,95 милі / год. Bentley увійшов до команди своїх нових 3-літрових модифікованих та підготовлених до гонок автомобілів у туристичному трофеї 1922 року, керуючи в Bentley III; єдиною командою, яка фінішувала, вони отримали командну нагороду, тим самим започаткувавши репутацію Bentley; Жан Шассань (пізніше він сам був «хлопчиком Бентлі») на гран-прі «Сонячний промінь» 1921 року, який виграв відверто . . Бентлі встановив багато рекордів на 24-годинних перегонах у Ле-Мані, а «Бентлі Бой» Вульф Барнато - єдиний водій, який виграв усі три рази.

У 1923 р., коли досить скептичний В.О. був переконаний взяти участь в інавгураційній гонці в Ле-Мані, він побачив, як Джон Дафф і Френк Клемент у приватному вступі посіли четверте місце . 3-літровий Bentley виграв у Ле-Мані в 1924 році. Жоден з двох «Бентлі», що вступили в гонку 1925 року, не закінчили її, але наступні моделі знову виграли в 1927, 1928, 1929 і 1930 роках. Кажуть, що Етторе Бугатті прокоментував, що В.О. зробив «найшвидші вантажівки у світі».

Оскільки компанія Bentley Motors Ltd. зазнала фінансових труднощів, а рада директорів компанії критикувала W.O., спадкоємець діамантового магната Барні Барнато Вулф Барнато придбав активи бізнесу та став головою. 

В. О. продовжував свою дизайнерську роботу як працівник Барнато. Гончаста версія шестициліндрового автомобіля Speed Six, розробленого Бентлі - дорожній автомобіль, представлений в 1928 році - виявилася найуспішнішим Bentley у змаганнях і виграв змаганнях у Ле-Ман у 1929 і 1930 роках. У 1929 році, проти вподобань W.O., Барнато схвалив розробку наддувної версії «повітродувки» версії 4.5 літра 1927 року. 

Незважаючи на те, що Барнато продовжував гонки на автомобілі Бентлі з відзнакою, і хоча компанія продала сотню своєї 8-літрової моделі, яка була випущена як грандіозний автомобіль для дуже багатих у жовтні 1930 року (Бугатті продав три його еквівалентні моделі, Royale). Велика депресія взяла своє.

До липня 1931 року фінансова підтримка Барнато зменшилася, і Bentley Motors пішла на добровільну ліквідацію. 10 липня в компанію був призначений приймач . Автомобілі В. О. накопичили збитки в розмірі 136 220 фунтів стерлінгів і пережили три статки, включаючи Барнато. 

Neipir вступив в переговори як потенційний покупець.

Асоціація преси розуміє, що паниз компанії D. Napier and Son, виробники аеромоторів, досягли домовленості про перехід під Bentley Motors Limited, що перебуває у добровільній ліквідації. Очікується, що справа надійде до Суду протягом найближчих кількох днів.
    - Асоціація преси, Napier To Absorb Bentley Motors, The Times, субота, 24 жовтня 1931 р .; стор. 18; Випуск 45962

Rolls-Royce Limited 

Однак саме суперник Rolls-Royce купив компанію, очоливши заявку Нейпіра в останню хвилину і оголосивши про придбання 20 листопада 1931 року. Rolls-Royce був занепокоєний посяганням 8 літрів на сегмент ринку їх Phantom II. Агенти Rolls-Royce видавали себе за центральний трест British Equitable, щоб уникнути попередження Нейпіра і завищення ціни  . Стара компанія не заважала зареєструвати свою торгову марку Bentley. Роллс-Ройс вжив негайних заходів для виправлення цього.  Cricklewood був закритий протягом 1932 року. Потім виробництво здійснювалося з приміщень Rolls-Royce в Дербі та, в післявоєнний час, в Кру.

Rolls-Royce придбав виставкові зали Bentley на Корк-стріт, СТО в Кінгсбері, весь заклад у Cricklewood та самого Bentley. Це останнє було спростовано Нейпіром у суді без успіху. Все було продано, 8-літрове шасі, яке повезли до Дербі. Цю назву слід було зберігати і використовувати для меншого економічного автомобіля, але цей прототип виявився таким же складним і дорогим, як і більший Rolls-Royces, і його розвиток було зупинено .

В. О. вважав, що Барнато придбав значну частку акцій компанії Роллс-Ройс безпосередньо перед тим, як висловити свою підтримку під час відвідування Нью-Йорка. Барнато був запрошений на посаду директора нової дочірньої компанії Rolls-Royce Bentley Motors (1931) Limited. 

Зима В. О. 1931/1932 рр. була важкою, дружина розлучилася з ним, і він втратив будь-який вид особистого транспорту, коли його попросили повернути його особистий 8-літровий Bentley. Слухаючи це, В. Е. Рутс організував для нього тестування нового Хілмена кожні вихідні.

Блокування 
Як зобов’язав це зробити суд, він приєднався до Rolls-Royce за контрактом, розширеним з 1 травня 1932 р. до кінця квітня 1935 р. Rolls-Royce ізолював його в Лондоні та Європі..

Поки він працював над тестуванням прототипу, йому було дозволено лише коментувати дизайн того, що стане новим Derby 3.5-літровим, оголошеним у жовтні 1933 р. Приблизно в той час йому вдалося почати особисто звітувати перед дизайнерськими командами в Дербі, заводивши друзів у процесі. Серед них Гаррі Гриллс і Стюарт Тресіліан, які виконали лише дизайнерські роботи з заміни короткотактного двигуна V12 для свого Phantom III. В. О. був фактично усамітнений у команді дизайнерів нового автомобіля, що носить своє власне ім'я. Але він справді захоплювався їх досягненням .

Rolls-Royce представив свою нову лінійку Bentleys як «Тихий спортивний автомобіль».  У кінці квітня 1935 р. В. О. залишив «Роллс-Ройс» з почуттям свободи .

Лагонда, Стейнс, Міддлсекс 

Lagonda M45R Rapide з двигуном Meadows виграла 24-годинну гонку в Ле-Мані 1935 року, а через тиждень Лагонду врятував Алан П. Гуд. W. O. приєднався до нової ради як Технічний директор і перейшов до Лагонди з більшістю співробітників гоночного відділу Rolls-Royce. В. О. знову пішов на перегони. Не маючи змоги переконати Гаррі Гриллса приєднатися до його інженерного складу в Стейнс, В. О. отримував послуги Стюарта Трезіліана з лютого 1936 р. Тресіліан привів із собою Френка Старка та Рега Інгема, а Дональд Бастов приєднався до них.

Бентлі зробив Тресіліана головним конструктором проекту V12, і двигун був випущений в 1937 році. Робочий об'єм 4480 куб. см. Він забезпечував 180 к.с.; к.с. (134 кВт) і, як кажуть, він міг рухатись від 7 до 105 миль на годину на верхній передачі та обертатись до 5000 об / хв. Тресіліан виїхав на початку 1938 року до дочірньої компанії Хокера Сіддлі.  Розробка V12 не була завершена, але фінансові труднощі Лагонди спонукали більшу частину співробітників піти.

Автомобіль виставлявся на автосалоні в Нью-Йорку 1939 року. «New York Times» прокоментувала: «Найвища ціна автомобіля на виставці цього року позначена $ 8 900. Це Lagonda, відома як модель Rapide, імпортована з Англії. Силова установка - це дванадцятициліндровий V-двигун, що розвиває 200 кінських сил». 

Під час війни В. О. працював над озброєнням у Лагонді . Ближче до кінця війни він розпочав роботу над новим двигуном прямолінійки 6, оскільки було очевидно, що V12 буде розглядатися як занадто екстравагантний для повоєнного ринку. Команда розробила сучасний подвійний верхній кулачковий двигун прямого двигуна-6 з початковим робочим об'ємом 2,6 л (2580 куб.см). Маючи 78 мм (3,07 дюйма) отвір і 90 мм хід, він виробляв близько 105 к.с. (78 кВт) з подвійними карбюраторами SU. Він не виходив на ринок до 1948 року.

Через дефіцит матеріалів Міністерство постачання, чий військовий контроль за розподілом сталі залишався чинним з 1945 по 1954 рік, виділило сталь Лагонді лише на 100 автомобілів. Хоча засоби контролю Міністерства мали на меті підтримувати постачання існуючих виробників, вони застосовувались нерівномірно - в той час, як Lagonda занадто заробляла на кількісному виробництві та надавала докази про значну книгу замовлення на експорт, компанії Девіда Брауна змогли отримати необхідну сталь. Одним із наслідків контролю було те, що алюміній використовувався при будівництві Land-Rovers, що принесло їм ненавмисну репутацію за те, що вони не іржавіють.

У серпні 1947 р. Дж. Р. Грінвуд, голова Lagonda, оголосив, що, хоча розпочати роботи над першими 1000 нових автомобілів, розроблених Bentley, 2 1/2 літра, проект був скасований через постійні виробничі труднощі введений подвійний податок на купівлю. Поки Lagonda продовжуватиме свою інженерну діяльність, включаючи виробництво дизельного палевого машини, компанія повідомила своїх 1600 робітників про те, що деякі з них неминуче стануть зайвими.

Девід Браун, Фелтем, Міддлсекс 
Місяцем пізніше, в середині вересня, було оголошено, що специфікацію Lagonda придбав David Brown & Sons (Huddersfield) Limited, виробник зубчастих коліс, який буде поєднувати виробництво з Aston Martin, придбаним на початку цього року .

Виробництво було перенесено у Фелтем, Міддлсекс.

Браун придбав Lagonda здебільшого для отримання інженерних знань Bentley, і відразу ж помістив у новітнє творіння 2,6-літровий двигун Lagonda Straight-6 під капот іншого нового придбання Брауна, розробленого Френком Філі DB2. Цей міцний двигун DOHC продовжував працювати в Лагондасі та Астоні Мартінс до 1959 року, і, зауважив В. О., важливі конструктивні деталі були передані до їх V8.

Armstrong Siddeley 
В. О. перейшов з Aston Martin-Lagonda до Armstrong Siddeley, де перед відставкою розробив ще один 3-літровий двигун із двома кулачками. До його команди входив Дональд Бастов. Згідно з одним звітом  , відповідальність команди за проект Sapphire поширювалася на шасі автомобіля, але на момент закінчення їхньої роботи в 1949 році вони зробили трохи більше, ніж для серійної версії автомобіля, яка була оголошена в жовтні 1952 року. Хоча особлива конструкція двигуна W.O. була визнана занадто дорогою для виробництва, саме завдяки його участі кінцевий продукт Sapphire отримав повагу сучасних дизайнерів.

Особисте життя 
В. О. одружувався тричі. У 1914 році він одружився на Леоні Гор, дочці сера Святого Джорджа Ральфа Гора, дев'ятого баронета Магерабегга.  Вона померла в 1919 році в результаті епідемії іспанського грипу. У 1920 р. В. О. одружився з Поппі (Одрі Хатчінсон) (1895-1981), жінкою, що любить веселощі, яка не любила фабрик, тоді як Бентлі, як говорили, любив проводити час у майстерні . Вони розлучились незабаром після продажу бізнесу в 1931 році. У 1934 році він одружився з Маргарет Робертс Хаттон, уродженої Мюррей, яка пережила його. У нього не було дітей.

На момент своєї смерті в п'ятницю, 13 серпня 1971 року, незадовго до свого 83-го дня народження, в Вокінгу, штат Суррей, В. О. був покровителем Клубу водіїв Bentley. Маргарет померла в 1989 році.

В. О. Бентлі був прийнятий до Автомобільної Зали Слави в 1995 році .

Клуб водіїв Bentley 
Вульф Барнато (1895–1948) обіймав посаду президента. В. О. Бентлі погодився стати покровителем у 1947 році.
Цей клуб, заснований у 1936 році, налічує майже 4000 членів по всій Великій Британії, Європі, США, Канаді, Південній Африці, Австралії, Новій Зеландії та Японії.

Бібліографія 
Bentley, W. O. (1969). My Life and My Cars. Cranbury, New Jersey: A.S. Barnes. ISBN 0-498-07342-4.
Bobbitt, Malcolm (2003). Bentley: The Man behind the Marque. Derby, United Kingdom: Breedon Books. ISBN 1-85983-352-7.
Parissien, Steven (2013). The Life of the Automobile - A New History of the Motor Car (Hardback). London: Atlantic Books. ISBN 978-1-8488-7705-4.

Примітки

Посилання 

Англійські інженери